Лараинзар има више значења:

 Општина Лараинзар (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лараинзар (Лараинзар, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику